Селіве́рстов () — російське прізвище, утворене від Селиверст (Селивёрст) — народної форми канонічного імені Сильвестр.

Відомі носії 
 Селіверстов Вадим Віталійович (нар. 1981) — український хокеїст
 Селіверстов Олексій Миколайович (нар. 1976) — російський бобслеїст
 Селіверстова Катерина Євгенівна (нар. 1984) — російська плавчиня, двократна чемпіонка Європи